Alexandra – była członkini duńskiej rodziny królewskiej
 Alexandra – polska piosenkarka
 Alexandra – miasto w Nowej Zelandii
 Alexandra – miasto w Australii

Zobacz też